Апшинец:

 Апшинец — высокогорное озеро ледникового происхождения в Раховском районе Закарпатской области Украины.
 Апшинец — небольшая речка в Украинских Карпатах, правый приток Чёрной Тисы (бассейн Дуная).